Esistono due cantoni della Francia con questo nome:
Cantone di Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
Cantone di Le Pont-de-Beauvoisin (Savoia)